Molekulska formula -{C18H12}- se može odnositi na:

 Benz(a)antracen
 Benzo(c)fenantren
 Hrizen
 Tetracen
 Trifenilen